La denominación Condado de Huntingdon puede hacer referencia a distintos condados:

 Condado de Huntingdon, condado de Pensilvania, en Estados Unidos.
 Condado de Huntingdon, condado de Quebec, en Canadá.